Die Diamond Nine / Dynamic Netherlands Open 2009 waren das 101. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 17. bis 19. September 2009 in Weert in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Oliver Ortmann, der sich im Finale mit 9:5 gegen den Engländer Imran Majid durchsetzen konnte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Netherlands Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 Netherlands Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

101
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Poolbillardveranstaltung 2009
Billardturnier in den Niederlanden
Sport (Weert)